Gerard III van Metz, graaf van Metz (1033-1045)
 Gerard III Flamens, graaf in Ratinchem en Teisterbant (ca. 1053)
 Gerard III van Gulik, graaf van Gulik (1081-1114)
 Gerhard III van Loon, graaf van Lohn (1190-1221)
 Gerard III van Gelre, graaf van Gelre (1207-1229)
 Gerard III van Leuchtenberg, landgraaf van Leuchtenberg (1209-1243)
 Gerard II (III) van Holstein, graaf van Holstein-Rendsberg (1310-1340) en hertog van Sleeswijk (1326-1329)
 Gerard III (IV) van Holstein, hertog van Sleeswijk en graaf van Holstein (1382-1404)